Такмичење у трчању на 100 метара у мушкој конкуренцији на 10. Европском првенству у атлетици за млађе сениоре 2015. у Талину одржано је 9. и 10. јула 2015. стадиону Кадриорг.

Титулу освојену у Тампереу 2013, није бранио Адам Џемили из Уједињеног Краљевства.

Земље учеснице 
Учествовало је 32 такмичара из 22 земље.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)

Освајачи медаља

Квалификациона норма 
Требало је да квалификациону норму такмичари остваре у периоду од 1. јануара 2014. до 29. јуна 2015. године.

Сатница

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2015. години 
Десет најбољих атлетичара у трци на 100 метара 2015. године до почетка првенства (8. јул 2015), имали су следећи пласман на европској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Резултати

Квалификације 

Квалификације су одржане 13. јула 2015. године. Такмичари су били подељени у 4 групе. У полуфинале су се пласирала прва 3 из сваке групе (КВ) и 4 на основу резултата (кв). , , 
Почетак такмичења: група 1 у 10:10, група 2 у 10:17, група 3 у 10:24, група 4 у 10:31.
Ветар: група 1: -1,2 м/с, група 2: -1,2 м/с, група 3: -0,8 м/с, група 4: -1,4 м/с.

Полуфинале 
Полуфинале се одржало 9. јула 2015. године. У полуфиналу су учествовала 16 такмичара, подељена у 2 групе. У финале су се пласирали по 3 првопласирана из група (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв)., , 
Почетак такмичења: група 1 у 19:40, група 2 у 19:45.
Ветар: група 1: +0,5 м/с, група 2: +2,3 м/с.

Финале 
Финале је одржано 10. јула 2015. године у 20:50. ,   

Ветар: 0,0 м/с

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2015.

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2015.
Трка на 100 метара на Европском првенству у атлетици за млађе сениоре